Baccelli ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Baccelli (1830–1916), italienischer Mediziner und Politiker
 Luiz Baccelli (1943–2013), brasilianischer Schauspieler
 Mauro Baccelli (* 1980), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 Bacelli
 Bacchelli